Fusée  est un mot pouvant décrire un engin auto-propulsé et peut faire référence à :
 Fusée, engin pyrotechnique, de feux d'artifice ou de combat,
 Fusée spatiale, moyen de transport propulsé par un moteur à réaction en astronautique,
 Fusée postale, moyen d'expédition du courrier,
 Fusée-sonde, fusée décrivant une trajectoire sub-orbitale permettant d'effectuer des mesures et des expériences,
 Fusée à eau, objet propulsé par réaction en utilisant de l'eau et de l'air que l'on comprime,
 Micro fusée, petite fusée expérimentale.

Voir aussi
 Avion-fusée